Pridvorci kan syfta på följande platser:

Pridvorci (Nevesinje)
Pridvorci (Trebinje)